Miejscowości w USA:
 Pomeroy – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Pomeroy – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Pomeroy – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Garfield